Folkman peut désigner :

Personnes 
  (), mathématicien américain ;
 Judah Folkman (), médecin et biologiste américain ;
 Susan Folkman(), psychologue et professeure d'université américaine.

Mathématiques 
 Graphe de Folkman
 Théorème de Folkman

Homonymie de patronyme